Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Kœnigsmark » :

 Infanterie
 Le régiment de Kœnigsmark (1680-1686) ;

 Cavalerie
 Le régiment de Kœnigsmark cavalerie (1671-1688).

Regiment de Koenigsmark